rozkład gnilny (też butwienie – rozkład szczątków roślinnych)
 reakcja rozkładu (chemia)
 rozkład jazdy
 rozkład liczby na czynniki pierwsze
 rozkład macierzy
 rozkładu energii (adsorpcji)
 rozkład Boltzmanna
 rozkład Fermiego-Diraca
 rozkład Maxwella-Boltzmanna
 rozkład zmiennej losowej (rozkład prawdopodobieństwa, rozkład cechy statystycznej)
 rozkład brzegowy
 rozkład empiryczny
 rozkład warunkowy
 rozkład beta
 rozkład Cauchy’ego (rozkład Lorentza)
 rozkład chi
 rozkład chi kwadrat
 rozkład dwumianowy (rozkład Bernoulliego)
 rozkład gamma
 rozkład geometryczny
 rozkład Gumbela (rozkład Fishera-Tippetta) 
 rozkład hipergeometryczny
 rozkład jednostajny (rozkład prostokątny)
 rozkład trójkątny 
 rozkład prawdopodobieństwa
 rozkład Studenta
 rozkład Benforda
 rozkład Maxwella
 rozkład Pascala
 rozkład Poissona
 rozkład dwumianowy
 rozkład beta
 rozkład normalny (rozkład Gaussa)
 wielowymiarowy rozkład normalny
 rozkład wykładniczy
 w łowiectwie: pokot

Zobacz też